El término anta puede hacer referencia a:

Apellido de la península ibérica.
Varias especies del género Tapirus, también conocidas como dantas o tapires.
La especie alce.
Anta, en arquitectura, es una pilastra adosada a un muro situado a los lados de la puerta principal de un edificio.
Anta, en arqueología, es una de las denominaciones que reciben los dólmenes prehistóricos.

Localidades

Argentina 
El departamento Anta, en la provincia argentina de Salta.

España 
 Anta de Rioconejos, localidad del municipio de Rosinos de la Requejada, en la provincia de Zamora.
 Anta de Tera, localidad que fue anegada por las aguas del embalse de Valparaíso.

Perú 
Anta, distrito de la provincia de Acobamba en el departamento de Apurímac.
Anta, distrito de la provincia de Carhuaz en el departamento de Ancash.
Anta, distrito de la provincia de Anta en el departamento de Cusco.
Anta, provincia en el departamento del Cusco.
Anta, localidad de Cusco.

Otros lugares y monumentos 
Anta de Santa Marta,  dolmen localizado en Santa Marta (Peñafiel, Portugal).

Acrónimos 
El acrónimo ANTA puede referirse a:
 La organización American National Theatre and Academy (Academia y Teatro Nacional de los Estados Unidos), patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos para la promoción del arte teatral.
 El organismo Australian National Training Authority (Autoridad Nacional de Formación de Australia), encargado hasta 2005 de la formación profesional y vocacional en Australia, absorbido luego en el departamento de Educación.
 La sección de la Central de los Trabajadores Argentinos Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados, que agrupa a los trabajadores que se hicieron cargo de la gestión de empresas y fábricas abandonadas por sus propietarios.